Bulach ist der Name folgender Orte:
 Bulach, Stadtviertel von Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bulach (Wüstung), Wüstung in Bayern

Bulach ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Zorn (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht, auch Zorn von Bulach
 Franz Zorn von Bulach (1858–1925), Priester
 Hugo Zorn von Bulach (1851–1921), elsässischer Politiker

Siehe auch: Bülach, Neubulach, Bulachsmühle